Хоффер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хоффер, Леопольд (1842—1913) — английский шахматист и шахматный журналист.
 Хоффер, Эрвин (род. 1987) — австрийский футболист, нападающий.
 Хоффер, Эрик (1898—1983) — американский философ.